Název Pasecký potok má více vodních toků:

 Pasecký potok (přítok Dřevnice) – pravostranný přítok Dřevnice v okrese Zlín
 Pasecký potok (přítok Stropnice) – levostranný přítok Stropnice v okrese České Budějovice
 Pasecký potok (přítok Vlásenického potoka) – levostranný přítok Vlásenického potoka v okrese Tábor
 Pasecký potok (přítok Votavice) – levostranný přítok Votavice v okrese Jihlava
 Pasecký potok (přítok Trujące) – pravostranný přítok Truące v okrese Jeseník a v Polsku